Okręty US Navy o nazwie USS "Yellowstone":
 Pierwszy  "Yellowstone" (ID-2657) był frachtowcem zwodowanym jako "War Boy" lub "War Bouy" w 1918. Wszedł na mieliznę w 1929 i został uznany za straconego.
 Drugi "Yellowstone" (AD-27) był okrętem-bazą niszczycieli typu Shenandoah, który został zwodowany w 1945 i skreślony z listy jednostek floty w 1974. 
 Trzeci "Yellowstone" (AD-41) był okrętem bazą niszczycieli typu Yellowstone, który został zwodowany w 1979 i skreślony z listy jednostek floty w 1999.

Yellowstone